«Заслу́женный рабо́тник физи́ческой культу́ры Росси́йской Федера́ции» — почётное звание, входящее в систему государственных наград Российской Федерации.

Основания для присвоения 
Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присваивается организаторам физкультурного движения, учёным и тренерам, работникам спортивных организаций за личные заслуги:
 в создании условий для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом;
 в популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
 в развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений на базе специализированных спортивных школ;
 в создании инфраструктуры общероссийских спортивных федераций, спортивных организаций федеральных органов исполнительной власти, а также спортивной инфраструктуры общеобразовательных учреждений и высших учебных заведений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;
 в подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации и российских спортивных клубных команд по различным видам спорта для участия во внутрироссийских и международных официальных спортивных мероприятиях;
 в подготовке квалифицированных кадров для организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.
Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений) федерального органа государственной власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Порядок присвоения 
Почётные звания Российской Федерации присваиваются указами Президента Российской Федерации на основании представлений, внесённых ему по результатам рассмотрения ходатайства о награждении и предложения Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам.

История звания 
Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» установлено Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341 «Об установлении почётных званий Российской Федерации, утверждении положений о почётных званиях и описания нагрудного знака к почётным званиям Российской Федерации». Тем же указом утверждено первоначальное Положение о почётном звании, в котором говорилось:
Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присваивается организаторам физкультурного движения, учёным и тренерам, работникам коллективов физической культуры, спортивных сооружений, физкультурных организаций, учебных заведений, научно-исследовательских институтов за заслуги в развитии физической культуры и спорта, в организационно-методической, учебно-тренировочной, воспитательной, инженерно-технической, научно-педагогической и хозяйственной деятельности, совершенствовании системы физического воспитания населения, массового спорта, спорта высших достижений и работающим в области физической культуры и спорта 15 и более лет.
В настоящем виде Положение о почётном звании утверждено Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

Нагрудный знак 
Нагрудный знак имеет единую для почётных званий Российской Федерации форму и изготавливается из серебра высотой 40 мм и шириной 30 мм. Он имеет форму овального венка, образуемого лавровой и дубовой ветвями. Перекрещенные внизу концы ветвей перевязаны бантом. На верхней части венка располагается Государственный герб Российской Федерации. На лицевой стороне, в центральной части, на венок наложен картуш с надписью — наименованием почётного звания.

На оборотной стороне имеется булавка для прикрепления нагрудного знака к одежде. Нагрудный знак носится на правой стороне груди.

Переходный период 
В России до принятия Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341 действовали правовые акты об установлении почётных званий РСФСР. После изменения наименования государства с «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» на «Российская Федерация» (см. Закон РСФСР от 25 декабря 1991 года № 2094-I) в названиях всех почётных званий наименование «РСФСР» было заменено словами «Российской Федерации», таким образом, с 1992 года до 30 марта 1996 года производилось присвоение однотипного почётного звания РСФСР, существовавшего с 1972 года, с тождественным современному наименованием.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика и список награжденных // Сайт «Награды России».

См. также 
 Заслуженный работник физической культуры РСФСР

Заслуженные работники физической культуры Российской Федерации
Почётные звания Российской Федерации